Carlo Bossini – calciatore italiano
 Niccolò Bossini – chitarrista e cantautore italiano
 Paolo Bossini – nuotatore italiano